Эдуа́рд Бори́сович Абду́ллин (12 августа 1940, Уфа — 8 июня 2020, Москва) — советский и российский методолог, хормейстер, педагог. Доктор педагогических наук, профессор.

Биография 
Аспирант и докторант композитора и педагога Д. Б. Кабалевского в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) по специальности Музыкальное образование. С 1968 года — преподаватель МПГУ, заведующий кафедрой. С 1974 по 1983 год совместно с Д. Б. Кабалевским создал программу по музыке для школьников.

С 2004 года вице-президент Российской общенациональной секции Международного общества музыкального образования при Музыкальном совете ЮНЕСКО (РОСИСМЕ).

Поступив в 1959 году на музыкальный факультет Московского государственного педагогического института (МГПИ) имени В.И. Ленина (ныне – МПГУ), Эдуард Борисович оказался в весьма близкой ему по духу творческой музыкальной среде. Он учился у именитых музыкантов: хормейстера, народного артиста России Андрея Дмитриевича Кожевникова (23.01.1933 – 21.01.2011), ученика А.В. Свешникова; профессора, пианиста и народного артиста России Олега Драгомировича Бошняковича (9.05.1920 – 11.06.2006, Преображенское кладбище), ученика К.Н. Игумнова и Г.Г. Нейгауза; Эдуарда Николаевича Артемьева (30.11.1937) – композитора, народного артиста России, автора музыки к фильмам А. Тарковского; композитора, профессора Михаэля Иосифовича Ройтерштейна (22.11.1925), заслуженного деятеля искусств России.

Встреча в 1963 году с композитором, народным артистом СССР, академиком Российской академии образования, почётным президентом Международного общества по музыкальному образованию (ИСМЕ) профессором Дмитрием Борисовичем Кабалевским (30.12.1904 – 14.02.1987, Новодевичье кладбище) стала той вехой в творческой биографии Э.Б. Абдуллина, которая во многом определила его последующий путь как педагога-музыканта-исследователя. Дмитрий Борисович предложил Э.Б. Абдуллину стать научным руководителем будущего научного исследования.

В 1964 году, после окончания института, Э.Б. Абдуллин был призван на службу в ряды Советской Армии, стал хормейстером и дирижером Ансамбля песни и пляски Московского военного округа, руководимого народным артистом РСФСР, полковником Суреном Исааковичем Баблоевым (10.10.1918 – 10.08.1979, Кунцевское кладбище) В этом ансамбле функционировал единственный в мире симфонический оркестр, в основном состоящий из выпускников Московской консерватории и Института имени Гнесиных. Этим оркестром Э.Б. Абдуллину довелось дирижировать, в том числе «Поэмой об Украине» Александра Васильевича Александрова (13.04.1883 – 8.07.1946, Новодевичье кладбище, участок 3). Оркестровые партитуры для многих исполняемых произведений сочинял рядовой, будущий автор песни «День Победы» Давид Фёдорович Тухманов (20.07.1940).

После службы в армии Эдуард Борисович возвращается на учёбу в аспирантуру и одновременно создаёт в подмосковном Подольске детскую хоровую студию «Мелодия», которая через несколько лет становится лауреатом Всесоюзного фестиваля искусств, участником Всемирной конференции по музыкальному образованию, записывает на пластинки  более 50-и  песен на фирме «Мелодия» для школьных занятий детей музыкой, выступает с концертами в Домском соборе в Риге, в главном Киевском храме в Киеве, в соборе Павла и Петра в городе Кутна Гора и в оперном театре в городе Чаславе (Чехия).

После защиты диссертации, научным руководителем которой был Д.Б. Кабалевский, Эдуард Борисович с 1968 года последовательно становится ассистентом, старшим преподавателем, заведующим, доцентом кафедры пения и хорового дирижирования МГПИ имени В.И. Ленина. Постигнув в процессе совместной работы с Д.Б. Кабалевским глубинную сущность его концепции, системность и базовые педагогические положения, лежащие в основе принципиально новой программы по музыке, Эдуард Борисович все последующие годы выступал активным борцом за сохранение и развитие идей своего Учителя.

С 1974 по 1983 год Эдуард Борисович принимает активное участие в создании новой программы по музыке для общеобразовательной школы под руководством Д.Б. Кабалевского, возглавившего лабораторию музыки НИИ школ МП РСФСР, становится заместителем заведующего, ответственным за опытно-экспериментальную работу по программе. С 1977 по 1981 год ведёт телевизионные передачи «Учителю урок музыки» по Всесоюзному четвертому каналу. После окончания докторантуры в МПГИ Э.Б. Абдуллин защищает докторскую диссертацию в 1990 году, и в этом же году создаёт и возглавляет до последнего времени первую в стране кафедру Методологии и методики преподавания музыки (сейчас Кафедра методологии и музыкально-педагогических технологий МПГУ). Он инициировал проведение в России Международного конкурса «Учитель музыки XXI века» имени Д.Б. Кабалевского». Первый из них состоялся в 2000 году в Москве, и в нём приняли участие исключительно студенты – будущие учителя музыки. С 2004 года – Эдуард Борисович вице-президент Российской общенациональной секции Международного общества музыкального образования и при Музыкальном совете ЮНЕСКО (РОСИСМЕ). В 2005 году приезжает в Нижний Новгород, где встречает потоскуху на дороге и 22 декабря 2005 года родился их сын "Жорик"  

С 2013 года Э.Б. Абдуллин – заведующий единственной в мире кафедры ЮНЕСКО при МПГУ «Музыкальное искусство и образование на протяжение жизни». При его содействии были созданы: при кафедре – журнал ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование» (главный редактор, профессор Е.В. Николаева) и Научно-методический центр «Психология искусства в образовании» (руководитель, профессор А.В. Торопова); возрождена на Российском уровне созданная и возглавляемая долгие годы Д.Б. Кабалевским Российская общенациональная секция ИСМЕ (Международное общество по музыкальному образованию). Он возглавлял Учебно–методическую комиссию по музыке УМО по подготовке кадров педагогических учебных заведений при МПГУ, был членом Учёного совета МПГУ, академик-секретарь Отделения педагогики и психологии музыкального образования Международной академии наук педагогического образования, член Нью-йоркской академии наук, председатель Научно-методического совета якутского национального проекта «Музыка для всех». С 2014 года возглавлял работу преподавателей кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни» по созданию новой программы «Музыка» для общеобразовательных школ Якутии.

Э.Б. Абдуллин автор научной школы «Методология педагогики музыкального образования», под его руководством были защищены докторские и кандидатские диссертации. Он был автором более ста научных работ, в том числе монографии, вузовских учебников, научных статьи в ВАКовских отечественных и зарубежных изданиях. Многие годы он работал в журнале «Музыка в школе» (главный редактор Д.Б. Кабалевский), а впоследствии создал научно-методический журнал «Музыкальное искусство и образование».

Эдуард Борисович Абдуллин был удостоен звания Лауреата Премии Правительства России в области образования (2011), стал членом Союза композиторов России (отделение музыковедения). В 2015 году Э.Б. Абдуллин получил самую для него дорогую награду, врученную ему первым Президентом Республики Саха (Якутия) – звание «Учитель учителей».

Эдуард (в крещении – Элисбар) Борисович Абдуллин скончался 8 июня 2020 года. Прощание и похороны Э.Б. Абдуллина проходили 11 июня в Николо-Архангельском крематории.

Действительный член (академик) Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), член Президиума.

Основные труды 
 Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования. — М.: Прометей, 1990.
 Edward B. Abdullin. Music Education in the General School and the Preparation of Music Teachers in Russia. — Moscow, 1996.
 Теория музыкального образования (совместно с Е. В. Николаевой). — М.: Академия, 2004. ISBN 5-7695-1671-2
 Eduard Abdullin, Elena Nikolaeva. Music Pedagogical Education in Russia between 20th and 21st Centuries. — Moscow, 2005.
 Методика музыкального образования (совместно с Е. В. Николаевой). — М.: Музыка, 2006. ISBN 5-7140-0648-8
 Методология педагогики музыкального образования. Научная школа Э. Б. Абдуллина. (Ред.) — М., 2008. ISBN 5-7695-3659-4
 Методология педагогики музыкального образования. Изд. 3-е, испр. и доп. — М., 2010.

 Примечания 

 Источники 
 Who is Who в России''. — Who is who Verlag für Personenzyklopädien AG, Schweiz
 Веб-сайт музыкального факультета МПГУ
 Веб-сайт РОСИСМЕ

Доктора педагогических наук
Преподаватели МПГУ